Отборочный турнир чемпионата мира по футболу среди женщин 2007 года в зоне УЕФА прошёл с 9 июля 2005 года по 30 сентября 2006 года. В первой категории за выход на чемпионат мира боролись 25 сборных. В финальный турнир вышли 5 команд, победивших в своих отборочных группах.

В последний раз турнир проходил в двух дивизионах. Со следующего отборочного цикла первая и вторая категории будут объединены в единый отборочный турнир и все европейские сборные смогут бороться за выход на чемпионат мира.

Первая категория 

Победители групп выходят на чемпионат мира.

Группа 1

Группа 2

Группа 3

Группа 4

Группа 5

Вторая категория 
Поскольку со следующего отборочного цикла вторая категория объединена с первой, матчи данного турнира не получили реальной соревновательной цели. Изначально планировалось, что победители групп второй категории и две лучшие команды, занявших вторые места, должны были играть стыковые матчи с пятыми командами групп первой категории. По итогам стыковых матчей должны были быть сформированы дивизионы квалификации на Евро-2009, однако этого не произошло из-за смены формата турнира.

Группа 6 
Армения и Литва снялись с турнира. Словения переведена из группы 8 в группу 6.

Группа 7 
Азербайджан снялся с турнира.

Группа 8

Примечания

Ссылки 
 Сайт ФИФА

Чемпионат мира по футболу среди женщин 2007
2005 год в женском футболе
2006 год в женском футболе